Луис Педро Фигероа Сепульведа (; 14 мая 1983, Сан-Педро-де-ла-Пас, Чили) — чилийский футболист, игравший на позиции полузащитника. Выступал за сборную Чили.

Клубная карьера 
Фигероа — воспитанник клуба «Универсидад де Консепсьон». В 2002 году он дебютировал за основной состав в чилийской Примере. В 2005 году после успешного выступления за «Универсидад де Консепсьон» Луис перешёл в «Универсидад де Чили». В 2007 году он покинул Чили и год выступал за аргентинские «Арсенал» и «Банфилд». В начале 2008 года Фигероа вернулся на родину, полгода поиграв за «Кобрелоа». Летом того же года Луис перешёл в «Коло-Коло». 20 июля в матче против «Рейнджерс» он забил свой первый гол за новую команду. В том же году Луис помог команде выиграть чемпионат.

Летом 2009 года Фигероа перешёл в бразильский «Палмейрас». 24 сентября в матче против «Крузейро» он дебютировал в бразильской Серии A. 26 сентября в поединке против «Атлетико Паранаэнсе» Луис забил свой первый гол за «Палмейрас».

Летом 2010 года Фигероа вернулся на родину, подписав контракт с «Унион Эспаньола». 7 августа в матче против «Аудакс Итальяно» он дебютировал за новый клуб. Летом 2011 года Луис перешёл в португальский «Ольяненсе». 22 августа в матче против «Витории Сетубал» он дебютировал в Сангриш лиге. 25 сентября в поединке против «Униан Лейрия» Фигероа забил свой первый гол за «Ольяненси».

В начале 2012 года Луис вернулся на родину, подписав контракт с «О’Хиггинс». 28 января в матче против «Депортес Антофагаста» он дебютировал за новый клуб. 12 февраля в поединке против своего бывшего клуба «Унион Эспаньолы» Фигероа забил свой первый гол за «О’Хиггинс». 14 марта 2014 года в матче Кубка Либертадорес против парагвайского «Серро Портеньо» он забил гол. В том же году Луис помог клубу выиграть чемпионат. В начале 2015 года Фигероа вернулся в «Коло-Коло». В этом же сезоне он в очередной раз стал чемпионом страны, а спустя год помог команде завоевать Кубок Чили.

Международная карьера 
18 февраля 2004 года в товарищеском матче против сборной Мексики Фигероа дебютировал за сборную Чили. В том же году Луис попал в заявку на участие в Кубке Америки. На турнире он был запасным и на поле не вышел. 16 ноября 2006 года в поединке против сборной Парагвая он забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Чили

Достижения 

Командные

 «Коло-Коло»
  Чемпионат Чили по футболу — Апертура 2008
  Чемпионат Чили по футболу — Апертура 2015
 Обладатель Кубка Чили — 2016

 «О’Хиггинс»
  Чемпионат Чили по футболу — Апертура 2013

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru
 Луис Фигероа на Football Lineups

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу
Игроки ФК «Арсенал» Саранди
Игроки ФК «Банфилд»
Игроки ФК «Кобрелоа»
Игроки ФК «Кокимбо Унидо»
Игроки ФК «Коло-Коло»
Игроки ФК «Ольяненсе»
Игроки ФК «О’Хиггинс»
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Универсидад де Консепсьон»
Игроки ФК «Универсидад де Чили»
Игроки ФК «Унион Эспаньола»